Penaud bzw. Pénaud ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Pénaud (1850–1880), französischer Ingenieur
 Damian Penaud (* 1996), französischer Rugby-Union-Spieler